Étienne Périer ist der Name folgender Personen:

* Étienne Périer (Gouverneur) (1687–1766), französischer Marineoffizier und Kolonialgouverneur 
 Étienne Périer (Regisseur) (1931–2020), belgischer Filmregisseur